

Personnalités 

  (1954–2015), mathématicien américain ;
 Edmond Archdeacon (1864-1906), homme politique français, député d'extrême droite ;
 Ernest Archdeacon (1863-1950), avocat français, pionnier de l'automobile, mécène de l'aviation ;
 Louise Archdeacon (1854-1915), épouse de Kergariou, philanthrope française ;
  (1898-1964), joueur américain de baseball ;
  (né en 1966), footballeur écossais.

Voir aussi 
Archdeacon est le mot anglais pour un archidiacre.